Ljungskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljungskär (Lemland, Åland), 
 Ljungskär (Kumlinge, Åland), 
 Ljungskär (Brändö, Åland), 
 Ljungskär, Houtskär, Åboland, 
 Ljungskär, Korpo, Åboland,

Sverige 
Ljungskär – två skär med samma namn utanför Strupö i Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun. På det sydöstra skäret står den obemannade ledfyren Strupö Ljungskär.  
Ljungskär, Karlskrona kommun – mindre skär där ett byggnadsminnesmärkt kruthus är uppfört.
Ljungskär, Oxelösunds kommun – mindre skär med obemannad ledfyr.

Se även
Ljungskären

Robotskapade Finlandförgreningar